Ликомед () — теократ Команы Понтийской в 37 — 31/30 годах до н. э.

Биография 
Ликомед, по свидетельству Гая Юлия Цезаря, являлся «знатнейшим вифинцем из каппадокийского царского рода». Основываясь на этих словах и на сходстве имени Ликомеда с тронным именем правителей Вифинии, французский исследователь Т. Рейнах высказал гипотезу, что он был сыном вифинского царя Никомеда IV и Нисы, дочери властителя Каппадокии Ариарата IV. О. Л. Габелко, согласившись с предположением, что матерью могла быть Ниса, подчеркнул, что отцом Ликомеда был кто-то из представителей вифинской знати, но не сам царь.

В 47 году до н. э. Цезарь сделал Ликомеда верховным жрецом «древнейшего и самого священного во всей Каппадокии» храма Беллоны — в Комане Понтийской. Его предшественником, по Аппиану, был смещённый тем же Цезарем Архелай, сын Архелая, назначенного Помпеем. Как отметил С. Ю. Сапрыкин, очевидно, римский военачальник «опасался „митридатизма“» — в связи с недавним вторжением в Понт сына Митридата VI Евпатора Фарнака II. По замечанию Н. В. Чекановой, Цезарь, бесспорно, исходил из своих полномочий верховного понтифика, при этом действуя и как предусмотрительный политик, так как Ликомед, обязанный ему своим назначением, будет лично преданным. Согласно Страбону, Ликомед получил дополнительные 120 стадий земли, что значительно увеличило владения храма. Вскоре римляне признали Ликомеда царём. По замечанию Сапрыкина, таким образом Рим продемонстрировал покровительство местным обычаям, так как по традиции верховные жрецы были царского происхождения.

По свидетельству Страбона, в изложении современных историков, Ликомед вместе с понтийским царём Полемоном I осаждал укрепление в горах, в котором укрывался предводитель повстанцев Арсак, сын Фарнака II. После взятия крепости Арсак был схвачен и убит. По предположению Сапрыкина, эти события могли произойти в 37/36 году до н. э.

Ликомед был сторонником Марка Антония, который также расширил владения Ликомеда. После произошедшей в 31 году до н. э. битвы при Акциуме, окончившейся поражением Антония, Октавиан Август сверг Ликомеда. Преемником Ликомеда стал Медей.

Ликомед был женат на дочери Митридата VI Орсабарис. Этот союз, по замечанию Габелко, был заключен или вскоре после смерти Никомеда IV, либо после 63 года до н. э., когда Орсабарис вернулась из Рима в Малую Азию. В браке, по всей видимости, родилась Ородалтис, которая впоследствии правила Прусиадой Приморской.

Литература 
Первичные источники
 Страбон. География (XII.3.35, 38)
 Аппиан. Война с Митридатом (121)
 Юлий Цезарь. Записки об Александрийской войне (66)

Исследования
 Габелко О. Л. История Вифинского царства. — СПб, 2005. — ISBN 5-93762-022-4. С. 408—411, 455.
 Габелко О. Л. Анатолийское этнополитическое койне и особенности эллинизма в Малой Азии (на примере Вифинского царства) — Казань, 2006. С. 31, 35.
 Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство государство греков и варваров в Причерноморье. — М., 1996. С. 253, 256, 258, 300—301, 303, 304.
 Сапрыкин С. Ю. Религия и культы Понта эллинистического и римского времени. — М.-Тула, 2009. С. 28-29.
 Чеканова Н. В. Религиозно-культовая традиция в политической практике Гая Юлия Цезаря // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Сер. 2. 2005. С. 100.
 Периханян А. Г. Храмовые объединения Малой Азии и Армении IV в. до н. э. — III в. н. э. — М., 1959. С. 47.
 Абрамзон М. Г., Тункина И. В. Гости острова Левки (античные монеты по неизданным рисункам Н. Н. Мурзакевича) // Вестник древней истории. 2018. Том 78 № 1. С. 68, 75.
 Reinach T. Essai sur la numismatique des rois de Cappadoce. — Paris, 1886.
 Erciyas D. B. Wealth, Aristocracy and Royal Propaganda under the Hellenistic Kingdom of the Mithradatids in the Central Black Sea Region of Turkey. — Leiden, 2006. P. 49, 64.
 Huzar E. G. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis, 1978. P. 197, 208.
 

Теократы Команы Понтийской
Правители Азии I века до н. э.